Мейсснерово сплетение (синоним: подслизи́стое не́рвное сплете́ние; ) — сеть парасимпатических нервных узлов, располагающаяся в подслизистом слое полого гладкомышечного органа желудочно-кишечного тракта; часть энтеральной нервной системы.

Состоит из двух слоёв: поверхностного и глубокого. Поверхностный слой является продолжением ауэрбахова сплетения, располагается рядом с циркулярным мышечным слоем и состоит из нервных пучков, образующих петли, расположенные вдоль поперечной оси кишки. Размеры ганглиев мейсснерова сплетения значительно меньше ганглиев ауэрбахова сплетения.

Поверхностный слой сплетения регулирует, в основном, моторику органов желудочно-кишечного тракта, а глубокий слой сплетения — секрецию.

Этимология 
Названо в честь немецкого гистолога, физиолога и анатома Георга Мейсснера (; 1829—1905), описавшего данную структуру в 1862 году.

См. также 
 Энтеральная нервная система
 Ауэрбахово сплетение

Источники 
 Маев И. В., Самсонов А. А. Болезни двенадцатиперстной кишки. М., МЕДпресс-информ, 2005, — 512 с, ISBN 5-98322-092-6.

Примечания 

Моторика органов пищеварения
Нервные сплетения
Энтеральная нервная система